Tabela prikazuje pregled rezultatov moštva Scuderia Ferrari v Formuli 1 od vključno sezone 1958, ko se je začelo prvenstvo konstruktorjev.

Popoln pregled rezultatov 
2 - z enim dirkalnikom je nastopalo več dirkačev.

|-
!rowspan="5"| 
|rowspan="5"| 125166F2-50275375
|rowspan="5"| 166 F2 2.0 V123.3 V12375 F1 4.5 V12
|rowspan="5"| 
|
| VB
| MON
| 500
| ŠVI
| BEL
| FRA
| ITA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan=5 colspan=2|
|-
|align="left"|  Luigi Villoresi
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#FFFFFF"| DNS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Alberto Ascari
|
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFFFFF"| DNS
|style="background-color:#DFDFDF"| 2 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Raymond Sommer
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Dorino Serafini
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#DFDFDF"| 2 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="5"| 
|rowspan="5"| 375
|rowspan="5"| 375 4.5 V12
|rowspan="5"| 
|
| ŠVI
| 500
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ITA
| ŠPA
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan=5 colspan=2|
|-
|align="left"|  Luigi Villoresi
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Alberto Ascari
|style="background-color:#cfcfff"| 6
|
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfdfdf"| 2 2
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Piero Taruffi
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|
|
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"| 
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|
|
|style="background-color:#dfdfdf"| 2 2
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="6"| 
|rowspan="6"| 500375S
|rowspan="6"| 500 2.0 L4375 4.5 V12
|rowspan="6"| 
|
| ŠVI
| 500
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| NIZ
| ITA
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan=6 colspan=2|
|-
|align="left"|  Alberto Ascari
|
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Giuseppe Farina
|style="background-color:#efcfff"| Ret/Ret2
|
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#cfcfff"| 6
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Piero Taruffi
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|
|style="background-color:#cfcfff"| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Andre Simon
|style="background-color:#efcfff"| Ret2
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#cfcfff"| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Luigi Villoresi
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="7"| 
|rowspan="7"| 500553
|rowspan="7"| 500 2.0 L4553 2.0 L4
|rowspan="7"| 
|
| ARG
| 500
| NIZ
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ŠVI
| ITA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan=7 colspan=2|
|-
|align="left"|  Giuseppe Farina
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Alberto Ascari
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#CFCFFF"| 8 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Mike Hawthorn
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#CFCFFF"| 6
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Luigi Villoresi
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#CFCFFF"| 6
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 8 2
|style="background-color:#CFCFFF"| 6
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Umberto Maglioli
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Piero Carini
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="9"| 
|rowspan="9"| 625553500
|rowspan="9"| 625 2.5 L4554 2.5 L4500 2.0 L4
|rowspan="9"| 
|
| ARG
| 500
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ŠVI
| ITA
| ŠPA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan=9 colspan=2|
|-
|align="left"|  Giuseppe Farina
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
| WD
|
|
|
|
| WD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  José Froilán González
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Mike Hawthorn
|style="background-color:#000000; color:white"|DSQ
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Umberto Maglioli
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Maurice Trintignant
|
|
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Piero Taruffi
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Robert Manzon
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#FFFFFF"| DNS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Alberto Ascari
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="11"| 
|rowspan="11"| D50555625
|rowspan="11"| DS50 2.5 V8555 2.5 L4
|rowspan="11"| 
|
| ARG
| MON
| 500
| BEL
| NIZ
| VB
| ITA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan=11 colspan=2|
|-
|align="left"|  Umberto Maglioli
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Giuseppe Farina
|style="background-color:#DFDFDF"| 2/3
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  José Froilán González
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Maurice Trintignant
|style="background-color:#DFDFDF"| 2/3/Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 6
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Harry Schell
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Paul Frère
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Piero Taruffi
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|
| DNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Olivier Gendebien
|
|
|
| DNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Mike Hawthorn
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|style="background-color:#CFCFFF"| 6
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Eugenio Castellotti
|
|
|
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#CFCFFF"| 6
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="11"| 
|rowspan="11"| D50555
|rowspan="11"| DS50 2.5 V8555 2.5 L4
|rowspan="11"| 
|
| ARG
| MON
| 500
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ITA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan=11 colspan=2|
|-
|align="left"|  Juan Manuel Fangio
|style="background-color:#FFFFBF"| 1/Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2/4
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2/8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Eugenio Castellotti
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4/Ret
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#CFCFFF"| 10
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret/Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 8/Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Luigi Musso
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Peter Collins
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2/Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret/Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Olivier Gendebien
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
| DNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Johnny Baldwin
|
|
|style="background-color:#FFCFCF"| DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Paul Frère
|
|
|
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  André Pilette
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Alfonso de Portago
|
|
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2/10
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Wolfgang von Trips
|
|
|
|
|
|
|
| DNP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="10"| 
|rowspan="10"| 801
|rowspan="10"| DS50 2.5 V8
|rowspan="10"| 
|
| ARG
| MON
| 500
| FRA
| VB
| NEM
| PES
| ITA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan=10 colspan=2|
|-
|align="left"|  Peter Collins
|style="background-color:#CFCFFF"| 62/Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Luigi Musso
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Eugenio Castellotti
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Mike Hawthorn
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Wolfgang von Trips
|style="background-color:#CFCFFF"| 62
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|
|
|
|
|
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Cesare Perdisa
|style="background-color:#CFCFFF"| 62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Alfonso de Portago
|style="background-color:#DFFFDF"| 52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  José Froilán González
|style="background-color:#DFFFDF"| 52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Maurice Trintignant
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFFFFF"| DNS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="8"| 
|rowspan="7"| 246
|rowspan="7"| 143 2.4 V6
|rowspan="8"| 
|
| ARG
| MON
| NIZ
| 500
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| POR
| ITA
| MAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="7" style="background-color:#DFDFDF"| 40(57)
!rowspan="7" style="background-color:#DFDFDF"| 2.
|-
|align="left"|  Mike Hawthorn
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Peter Collins
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Luigi Musso
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Wolfgang von Trips
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Olivier Gendebien
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 6
|
|
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="2" align="left"|  Phil Hill
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 156
| D156 1.5 V6
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#CFCFFF;"| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|colspan=2|
|-
!rowspan="8"| 
|rowspan="8"| 246156
|rowspan="8"| 155 2.4 V6D156 1.5 V6
|rowspan="8"| 
|
| MON
| 500
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| POR
| ITA
| ZDA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="8" style="background-color:#DFDFDF"| 32(38)
!rowspan="8" style="background-color:#DFDFDF"| 2.
|-
|align="left"|  Cliff Allison
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Tony Brooks
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Phil Hill
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 6
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jean Behra
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Dan Gurney
|
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Olivier Gendebien
|
|
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Wolfgang von Trips
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="7"| 
|rowspan="7"| 246246P
|rowspan="7"| 155 2.4 V6171 2.4 V6
|rowspan="7"| 
|
| ARG
| MON
| 500
| NIZ
| BEL
| FRA
| VB
| POR
| ITA
| ZDA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="7" style="background-color:#FFDF9F"| 26(27)
!rowspan="7" style="background-color:#FFDF9F"| 3.
|-
|align="left"|  Phil Hill
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#CFCFFF"| 12
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  José Froilán González
|style="background-color:#CFCFFF"| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Wolfgang von Trips
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 11
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Cliff Allison
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFCFCF"| DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Richie Ginther
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|
|
|
|
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Willy Mairesse
|
|
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="7"| 
|rowspan="7"| 156
|rowspan="7"| 178 1.5 V6
|rowspan="7"| 
|
| MON
| NIZ
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ITA
| ZDA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="7" style="background-color:#FFFFBF"| 45(52)
!rowspan="7" style="background-color:#FFFFBF"| 1.
|-
|align="left"|  Phil Hill
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Wolfgang von Trips
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Richie Ginther
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Olivier Gendebien
|
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Willy Mairesse
|
|
|
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Ricardo Rodríguez
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="6"| 
|rowspan="6"| 156
|rowspan="6"| 178 1.5 V6
|rowspan="6"| 
|
| NIZ
| MON
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ITA
| ZDA
| JAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="6"| 18
!rowspan="6"| 6.
|-
|align="left"|  Ricardo Rodríguez
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:white"| DNS
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|
|
|style="background-color:#DFFFDF"|6
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Giancarlo Baghetti
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"|10
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Phil Hill
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Willy Mairesse
|
|style="background-color:#CFCFFF"|7
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Lorenzo Bandini
|
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="5"| 
|rowspan="5"| 156
|rowspan="5"| 178 1.5 V6
|rowspan="5"| 
|
| MON
| BEL
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| ITA
| ZDA
| MEH
| JAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="5"| 26
!rowspan="5"| 4.
|-
|align="left"|  John Surtees
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#000000; color:white"|DSQ
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Willy Mairesse
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Ludovico Scarfiotti
| 
|WD
|style="background-color:#DFFFDF"|6
|style="background-color:white"|DNS
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Lorenzo Bandini
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="5"| 
|rowspan="5"| 1561581512
|rowspan="5"| 178 1.5 V6205B 1.5 V8207 1.5 F12
|rowspan="5"| 
|
| MON
| NIZ
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| ITA
| ZDA
| MEH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="5" style="background-color:#FFFFBF"| 45(49)
!rowspan="5" style="background-color:#FFFFBF"| 1.
|-
|align="left"|  John Surtees
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Lorenzo Bandini
|style="background-color:#CFCFFF"| 10
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Ludovico Scarfiotti
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Pedro Rodríguez
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="7"| 
|rowspan="7"| 1581512
|rowspan="7"| 205B 1.5 V8207 1.5 F12
|rowspan="7"| 
|
| JAR
| MON
| BEL
| FRA
| VB
| NIZ
| NEM
| ITA
| ZDA
| MEH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="7"| 25(27)
!rowspan="7"| 4.
|-
|align="left"|  John Surtees
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Lorenzo Bandini
|style="background-color:#CFCFFF"| 15
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Nino Vaccarella
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Pedro Rodríguez
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Bob Bondurant
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Ludovico Scarfiotti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:white"| DNS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="5"| 
|rowspan="5"| 246312
|rowspan="5"| 228 2.4 V6218 3.0 V12
|rowspan="5"| 
|
| MON
| BEL
| FRA
| VB
| NIZ
| NEM
| ITA
| ZDA
| MEH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="5" style="background-color:#DFDFDF"| 31(32)
!rowspan="5" style="background-color:#DFDFDF"| 2.
|-
|align="left"|  John Surtees
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Lorenzo Bandini
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#CFCFFF"| NC
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Mike Parkes
|
|
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Ludovico Scarfiotti
|
|
|
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="6"| 
|rowspan="6"| 312
|rowspan="6"| 242 3.0 V12
|rowspan="6"| 
|
| JAR
| MON
| NIZ
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| KAN
| ITA
| ZDA
| MEH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="6"| 20
!rowspan="6"| 5.
|-
|align="left"|  Chris Amon
|
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Lorenzo Bandini
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Mike Parkes
|
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Ludovico Scarfiotti
|
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#CFCFFF"| NC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jonathan Williams
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="5"| 
|rowspan="5"| 312
|rowspan="5"| 242 3.0 V12242C 3.0 V12
|rowspan="5"| 
|
| JAR
| ŠPA
| MON
| BEL
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| ITA
| KAN
| ZDA
| MEH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="5"| 32
!rowspan="5"| 4.
|-
|align="left"|  Chris Amon
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
| 
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#CFCFFF"| 10
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jacky Ickx
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#FFFFFF"|DNS
|
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Andrea de Adamich
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Derek Bell
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| 312
|rowspan="4"| 255C 3.0 V12
|rowspan="4"| 
|
| JAR
| ŠPA
| MON
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| ITA
| KAN
| ZDA
| MEH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="4"| 7
!rowspan="4"| 6.
|-
|align="left"|  Chris Amon
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Pedro Rodríguez
|
|
|
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|style="background-color:#DFFFDF"|6
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|style="background-color:#CFCFFF"|7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Ernesto Brambilla
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#FFFFFF"| DNS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| 312B
|rowspan="4"| 001 3.0 F12
|rowspan="4"| 
|
| JAR
| ŠPA
| MON
| BEL
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| ITA
| KAN
| ZDA
| MEH
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="4" style="background-color:#DFDFDF"| 52(55)
!rowspan="4" style="background-color:#DFDFDF"| 2.
|-
|align="left"|  Jacky Ickx
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Ignazio Giunti
|style="background-color:|
|style="background-color:|
|style="background-color:|
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:|
|style="background-color:#CFCFFF"|14
|style="background-color:|
|style="background-color:|
|style="background-color:#CFCFFF"|7
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:|
|style="background-color:|
|style="background-color:|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|    Clay Regazzoni
|
|
|
|
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#CFCFFF"|13
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| 312B312B2
|rowspan="4"| 001 3.0 F12001/1 3.0 F12
|rowspan="4"| 
|
| JAR
| ŠPA
| MON
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| ITA
| KAN
| ZDA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="4" style="background-color:#FFDF9F"| 33
!rowspan="4" style="background-color:#FFDF9F"| 3.
|-
|align="left"|  Mario Andretti
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#FFCFCF"|DNQ
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"|13
|style="background-color:#FFFFFF"|DNS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jacky Ickx
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|style="background-color:#CFCFFF"|NC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|    Clay Regazzoni
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFFFDF"|6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="6"| 
|rowspan="6"| 312B2
|rowspan="6"| 001/1 3.0 F12
|rowspan="6"| 
|
| ARG
| JAR
| ŠPA
| MON
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| ITA
| KAN
| ZDA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="6"| 33
!rowspan="6"| 4.
|-
|align="left"|    Clay Regazzoni
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#CFCFFF"|12
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jacky Ickx
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|11
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|12
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Mario Andretti
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"|7
|
|style="background-color:#DFFFDF"|6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Nanni Galli
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"|13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Arturo Merzario
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#DFFFDF"|6
|style="background-color:#CFCFFF"|12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 312B2312B3
|rowspan="3"| 001/1 3.0 F12001/11 3.0 F12
|rowspan="3"| 
|
| ARG
| BRA
| JAR
| ŠPA
| BEL
| MON
| ŠVE
| FRA
| VB
| NIZ
| NEM
| AVT
| ITA
| KAN
| ZDA
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 12
!rowspan="3"| 6.
|-
|align="left"|  Jacky Ickx
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|12
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFFFDF"|6
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Arturo Merzario
|style="background-color:#CFCFFF"|9
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|
|
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|style="background-color:#CFCFFF"|7
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"|7
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|15
|style="background-color:#CFCFFF"|16
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 312B3
|rowspan="3"| 001/11 3.0 F12
|rowspan="3"| 
|
| ARG
| BRA
| JAR
| ŠPA
| BEL
| MON
| ŠVE
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| ITA
| KAN
| ZDA
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 65
!rowspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 2.
|-
|align="left"|    Clay Regazzoni
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#CFCFFF"|11
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Niki Lauda
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|16
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 312B3312T
|rowspan="3"| 001/11 3.0 F12015 3.0 F12
|rowspan="3"| 
|
| ARG
| BRA
| JAR
| ŠPA
| MON
| BEL
| ŠVE
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| ITA
| ZDA
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 72.5
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 1.
|-
|align="left"|    Clay Regazzoni
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#CFCFFF"| 16
|style="background-color:#CFCFFF"| NC
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 13
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Niki Lauda
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| 312T312T2
|rowspan="4"| 015 3.0 F12
|rowspan="4"| 
|
| BRA
| JAR
| ZZDA
| ŠPA
| BEL
| MON
| ŠVE
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| NIZ
| ITA
| KAN
| ZDA
| JAP
|
|
|
|
|
!rowspan="4" style="background-color:#FFFFBF"| 83
!rowspan="4" style="background-color:#FFFFBF"| 1.
|-
|align="left"|  Niki Lauda
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|    Clay Regazzoni
|style="background-color:#CFCFFF"|7
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#CFCFFF"|11
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#CFCFFF"|14
|style="background-color:#DFFFDF"|6
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#000000; color:white"|DSQ
|style="background-color:#CFCFFF"|9
|
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#DFFFDF"|6
|style="background-color:#CFCFFF"|7
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Carlos Reutemann
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| 312T2
|rowspan="4"| 015 3.0 F12
|rowspan="4"| 
|
| ARG
| BRA
| JAR
| ZZDA
| ŠPA
| MON
| BEL
| ŠVE
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| NIZ
| ITA
| ZDA
| KAN
| JAP
|
|
|
|
!rowspan="4" style="background-color:#FFFFBF"| 95(97)
!rowspan="4" style="background-color:#FFFFBF"| 1.
|-
|align="left"|  Niki Lauda
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:white"| DNS
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Carlos Reutemann
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#CFCFFF"| 15
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Gilles Villeneuve
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 12
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 312T2312T3
|rowspan="3"| 015 3.0 F12
|rowspan="3"| 
|
| ARG
| BRA
| JAR
| ZZDA
| MON
| BEL
| ŠPA
| ŠVE
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| NIZ
| ITA
| ZDA
| KAN
|
|
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 58
!rowspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 2.
|-
|align="left"|  Carlos Reutemann
|style="background-color:#CFCFFF"|7
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|10
|style="background-color:#CFCFFF"|18
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#000000; color:white"|DSQ
|style="background-color:#CFCFFF"|7
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Gilles Villeneuve
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#CFCFFF"|10
|style="background-color:#CFCFFF"|9
|style="background-color:#CFCFFF"|12
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#DFFFDF"|6
|style="background-color:#CFCFFF"|7
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 312T3312T4312T4B
|rowspan="3"| 015 3.0 F12
|rowspan="3"| 
|
| ARG
| BRA
| JAR
| ZZDA
| ŠPA
| BEL
| MON
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| NIZ
| ITA
| KAN
| ZDA
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 113
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 1.
|-
|align="left"|  Jody Scheckter
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Gilles Villeneuve
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#CFCFFF"| 14
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 312T5
|rowspan="3"| 015 3.0 F12
|rowspan="3"| 
|
| ARG
| BRA
| JAR
| ZZDA
| BEL
| MON
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| NIZ
| ITA
| KAN
| ZDA
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 8
!rowspan="3"| 10.
|-
|align="left"|  Jody Scheckter
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|12
|style="background-color:#CFCFFF"|10
|style="background-color:#CFCFFF"|13
|style="background-color:#CFCFFF"|13
|style="background-color:#CFCFFF"|9
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|style="background-color:#FFCFCF"|DNQ
|style="background-color:#CFCFFF"|11
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Gilles Villeneuve
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|16
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFFFDF"|6
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFFFDF"|6
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|style="background-color:#CFCFFF"|7
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 126CK
|rowspan="3"| 021 1.5 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| ZZDA
| BRA
| ARG
| SMR
| BEL
| MON
| ŠPA
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| NIZ
| ITA
| KAN
| LVE
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 34
!rowspan="3"| 5.
|-
|align="left"|  Gilles Villeneuve
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|7
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|10
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#000000; color:white"|DSQ
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Didier Pironi
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#CFCFFF"|15
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|9
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#CFCFFF"|9
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="5"| 
|rowspan="5"| 126C2
|rowspan="5"| 021 1.5 V6 t
|rowspan="5"| 
|
| JAR
| BRA
| ZZDA
| SMR
| BEL
| MON
| VZDA
| KAN
| NIZ
| VB
| FRA
| NEM
| AVT
| ŠVI
| ITA
| LVE
|
|
|
|
|
!rowspan="5" style="background-color:#FFFFBF"| 74
!rowspan="5" style="background-color:#FFFFBF"| 1.
|-
|align="left"|  Gilles Villeneuve
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#000000; color:white"|DSQ
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:white"| DNS
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Didier Pironi
|style="background-color:#CFCFFF"|18
|style="background-color:#DFFFDF"|6
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:white"|DNS
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#CFCFFF"|9
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:white"| DNS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Patrick Tambay
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"|8
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:white"|DNS
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:white"|DNS
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Mario Andretti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 126C2B126C3
|rowspan="3"| 021 1.5 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| BRA
| ZZDA
| FRA
| SMR
| MON
| BEL
| VZDA
| KAN
| VB
| NEM
| AVT
| NIZ
| ITA
| EU
| JAR
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 89
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 1.
|-
|align="left"|  Patrick Tambay
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#DFFFDF"|4
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  René Arnoux
|style="background-color:#CFCFFF"|10
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#CFCFFF"|7
|style="background-color:#FFDF9F"|3
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#FFFFBF"|1
|style="background-color:#DFDFDF"|2
|style="background-color:#CFCFFF"|9
|style="background-color:#EFCFFF"|Ret
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 126C4
|rowspan="3"| 031 1.5 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| BRA
| JAR
| BEL
| SMR
| FRA
| MON
| KAN
| VZDA
| ZDA
| VB
| NEM
| AVT
| NIZ
| ITA
| EU
| POR
|
|
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 57.5
!rowspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 2.
|-
|align="left"|  René Arnoux
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|style="background-color:#CFCFFF"| 11
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Michele Alboreto
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 11
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| 156/85
|rowspan="4"| 031 1.5 V6 t
|rowspan="4"| 
|
| BRA
| POR
| SMR
| MON
| KAN
| VZDA
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| NIZ
| ITA
| BEL
| EU
| JAR
| AVS
|
|
|
|
|
!rowspan="4" style="background-color:#DFDFDF"| 82
!rowspan="4" style="background-color:#DFDFDF"| 2.
|-
|align="left"|  Michele Alboreto
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#CFCFFF"| 13
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  René Arnoux
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Stefan Johansson
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"|5
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| F1/86
|rowspan="3"| 032 1.5 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| BRA
| ŠPA
| SMR
| MON
| BEL
| KAN
| VZDA
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| AVT
| ITA
| POR
| MEH
| AVS
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 37
!rowspan="3"| 4.
|-
|align="left"|  Michele Alboreto
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 10
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Stefan Johansson
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#CFCFFF"| 10
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 11
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#CFCFFF"| 12
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| F1/87
|rowspan="3"| 033D 1.5 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| BRA
| SMR
| BEL
| MON
| VZDA
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| AVT
| ITA
| POR
| ŠPA
| MEH
| JAP
| AVS
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 53
!rowspan="3"| 4.
|-
|align="left"|  Michele Alboreto
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 15
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Gerhard Berger
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| F1/87/88C
|rowspan="3"| 033E 1.5 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| BRA
| SMR
| MON
| MEH
| KAN
| VZDA
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| POR
| ŠPA
| JAP
| AVS
|
|
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 65
!rowspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 2.
|-
|align="left"|  Michele Alboreto
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#CFCFFF"| 18
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#CFCFFF"| 17
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 11
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Gerhard Berger
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 640
|rowspan="3"| 035/5 3.5 V12
|rowspan="3"| 
|
| BRA
| SMR
| MON
| MEH
| ZDA
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| POR
| ŠPA
| JAP
| AVS
|
|
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#ffdf9f"| 59
!rowspan="3" style="background-color:#ffdf9f"| 3.
|-
|align="left"|  Nigel Mansell
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#000000; color:white"|DSQ
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#ffffbf"| 1
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#000000; color:white"|DSQ
| 
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Gerhard Berger
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| 641
| rowspan="3"| 036 3.5 V12037 3.5 V12
| rowspan="3"| 
| 
| ZDA
| BRA
| SMR
| MON
| KAN
| MEH
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| POR
| ŠPA
| JAP
| AVS
|
|
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 110
!rowspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 2.
|-
|align="left"|  Alain Prost
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Nigel Mansell
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#CFCFFF"| 18
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 17
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="4"| 
| rowspan="4"| 642643
| rowspan="4"| 037 3.5 V12
| rowspan="4"| 
| 
| ZDA
| BRA
| SMR
| MON
| KAN
| MEH
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| POR
| ŠPA
| JAP
| AVS
|
|
|
|
|
!rowspan="4" style="background-color:#FFDF9F"| 55.5
!rowspan="4" style="background-color:#FFDF9F"| 3.
|-
|align="left"|  Alain Prost
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:white"|DNS
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Gianni Morbidelli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jean Alesi
|style="background-color:#CFCFFF"| 12
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="4"| 
| rowspan="4"| F92AF92AT
| rowspan="4"| 038 3.5 V12
| rowspan="4"| 
|
| JAR
| MEH
| BRA
| ŠPA
| SMR
| MON
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| POR
| JAP
| AVS
|
|
|
|
|
!rowspan="4"| 21
!rowspan="4"| 4.
|-
|align="left"|  Jean Alesi
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Ivan Capelli
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#CFCFFF"| 10
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Nicola Larini
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 12
|style="background-color:#CFCFFF"| 11
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| F93A
| rowspan="3"| 041 3.5 V12
| rowspan="3"| 
| 
| JAR
| BRA
| EU
| SMR
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| POR
| JAP
| AVS
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 28
!rowspan="3"| 4.
|-
|align="left"|  Jean Alesi
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Gerhard Berger
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#CFCFFF"| 14
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#CFCFFF"| 14
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#CFCFFF"| 10
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="4"| 
| rowspan="4"| 412 T1412 T1B
| rowspan="4"| 041 3.5 V12043 3.5 V12
| rowspan="4"| 
|
| BRA
| PAC
| SMR
| MON
| ŠPA
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| POR
| EU
| JAP
| AVS
|
|
|
|
|
!rowspan="4" style="background-color:#FFDF9F"| 71
!rowspan="4" style="background-color:#FFDF9F"| 3.
|-
|align="left"|  Jean Alesi
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 10
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Nicola Larini
|
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Gerhard Berger
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#CFCFFF"| 12
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| 412 T2
| rowspan="3"| 044/1 3.0 V12
| rowspan="3"| 
| 
| BRA
| ARG
| SMR
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| POR
| EU
| PAC
| JAP
| AVS
|
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#FFDF9F"| 73
!rowspan="3" style="background-color:#FFDF9F"| 3.
|-
|align="left"|  Jean Alesi
|style="background-color:#DFFFDF" align="center"| 5
|style="background-color:#DFDFDF" align="center"| 2
|style="background-color:#DFDFDF" align="center"| 2
|style="background-color:#EFCFFF" align="center"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF" align="center"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF" align="center"| 1
|style="background-color:#DFFFDF" align="center"| 5
|style="background-color:#DFDFDF" align="center"| 2
|style="background-color:#EFCFFF" align="center"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF" align="center"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF" align="center"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF" align="center"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF" align="center"| 5
|style="background-color:#DFDFDF" align="center"| 2
|style="background-color:#DFFFDF" align="center"| 5
|style="background-color:#EFCFFF" align="center"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF" align="center"| Ret
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Gerhard Berger
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#CFCFFF"| 11
|style="background-color:#CFCFFF"| 12
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| F310
| rowspan="3"| 046 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| BRA
| ARG
| EU
| SMR
| MON
| ŠPA
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| POR
| JAP
|
|
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 70
!rowspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 2.
|-
|align="left"|  Michael Schumacher
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:white"| DNS
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#CFCFFF"| 9†
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Eddie Irvine
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#CFCFFF"| 7†
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| F310B
| rowspan="3"| 046/2 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| BRA
| ARG
| SMR
| MON
| ŠPA
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| AVT
| LUK
| JAP
| EU
|
|
|
|
!style="background-color:#DFDFDF" rowspan="3"| 102
!style="background-color:#DFDFDF" rowspan="3"| 2.
|-
|align="left"|  Michael Schumacher
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Eddie Irvine
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 16
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#CFCFFF"| 12
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 9†
|style="background-color:#CFCFFF"| 10†
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| F300
| rowspan="3"| 047 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| BRA
| ARG
| SMR
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| VB
| AVT
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| LUK
| JAP
|
|
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 133
!rowspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 2.
|-
|align="left"|  Michael Schumacher
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#CFCFFF"| 10
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Eddie Irvine
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="4"| 
| rowspan="4"| F399
| rowspan="4"| 048 3.0 V10
| rowspan="4"| 
|
| AVS
| BRA
| SMR
| MON
| ŠPA
| KAN
| FRA
| VB
| AVT
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| EU
| MAL
| JAP
|
|
|
|
|
!rowspan="4" style="background-color:#FFFFBF"| 128
!rowspan="4" style="background-color:#FFFFBF"| 1.
|-
|align="left"|  Michael Schumacher
|style="background-color:#CFCFFF"| 8
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFFFFF"|DNS
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Mika Salo
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#CFCFFF"| 12
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Eddie Irvine
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#CFCFFF"| 7
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| F1-2000
| rowspan="3"| 049 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| BRA
| SMR
| VB
| ŠPA
| EU
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| ZDA
| JAP
| MAL
|
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 170
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 1.
|-
|align="left"|  Michael Schumacher
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Rubens Barrichello
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| F2001
| rowspan="3"| 050 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BRA
| SMR
| ŠPA
| AVT
| MON
| KAN
| EU
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| ZDA
| JAP
|
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 179
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 1.
|-
|align="left"|  Michael Schumacher
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Rubens Barrichello
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#CFCFFF"| 15†
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| F2001F2002
| rowspan="3"| 050 3.0 V10051 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BRA
| SMR
| ŠPA
| AVT
| MON
| KAN
| EU
| VB
| FRA
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| ZDA
| JAP
|
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 221
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 1.
|-
|align="left"|  Michael Schumacher
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Rubens Barrichello
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFFF"| DNS
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFFF"| DNS
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| F2002F2003-GA
| rowspan="3"| 051 3.0 V10052 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BRA
| SMR
| ŠPA
| AVT
| MON
| KAN
| EU
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| ITA
| ZDA
| JAP
|
|
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 158
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 1.
|-
|align="left"|  Michael Schumacher
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#DFFFDF"| 8
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 8
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Rubens Barrichello
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 8
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| F2004
| rowspan="3"| 053 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| SMR
| ŠPA
| MON
| EU
| KAN
| ZDA
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| KIT
| JAP
| BRA
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 262
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 1.
|-
|align="left"|  Michael Schumacher
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#CFCFFF"| 12
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|
|
|
|-
|align="left"|  Rubens Barrichello
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#CFCFFF"| 12
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| F2004MF2005
| rowspan="3"| 053 3.0 V10055 3.0 V10
| rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| SMR
| ŠPA
| MON
| EU
| KAN
| ZDA
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| TUR
| ITA
| BEL
| BRA
| JAP
| KIT
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#FFDF9F"| 100
!rowspan="3" style="background-color:#FFDF9F"| 3.
|-
|align="left"|  Michael Schumacher
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 10
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|
|
|-
|align="left"|  Rubens Barrichello
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#DFFFDF"| 8
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#CFCFFF"| 10
|style="background-color:#CFCFFF"| 10
|style="background-color:#CFCFFF"| 10
|style="background-color:#CFCFFF"| 12
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#CFCFFF"| 11
|style="background-color:#CFCFFF"| 12
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 248 F1
|rowspan="3"| 056 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|  
| BAH
| MAL
| AVS
| SMR
| EU
| ŠPA
| MON
| VB
| KAN
| ZDA
| FRA
| NEM
| MAD
| TUR
| ITA
| KIT
| JAP
| BRA
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 201
!rowspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| 2.
|-
|align="left"|  Michael Schumacher
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 8†
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|
|
|
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| F2007
|rowspan="3"| 056 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|  
| AVS
| MAL
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| ZDA
| FRA
| VB
| EU
| MAD
| TUR
| ITA
| BEL
| JAP
| KIT
| BRA
|
| 
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 204
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 1.
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#000000; color:white"|DSQ
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#CFCFFF"| 13
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|
|
| 
|-
|align="left"|  Kimi Räikkönen
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFFFDF"| 8
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| F2008
|rowspan="3"| 056 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| ŠPA
| TUR
| MON
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| EU
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KIT
| BRA
|
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 172
!rowspan="3" style="background-color:#FFFFBF"| 1.
|-
|align="left"|  Kimi Räikkönen
|style="background-color:#DFFFDF"| 8
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 18†
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#CFCFFF"| 15†
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|
|
|
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#EFCFFF"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 5
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#CFCFFF"| 13
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#CFCFFF"| 17†
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#CFCFFF"| 13
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|
|
|
|-
!rowspan="5"| 
|rowspan="5"| F60
|rowspan="5"| 056 2.4 V8
|rowspan="5"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| TUR
| VB
| NEM
| MAD
| EU
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| BRA
| ABU
|
|
|
|
!rowspan="5"| 70
!rowspan="5"| 4.
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background-color:#efcfff"| Ret 	 	 	 		 	 	 	
|style="background-color:#CFCFFF"| 12 	
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 14
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFFF"| DNS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Luca Badoer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 17
|style="background-color:#CFCFFF"| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Giancarlo Fisichella
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#cfcfff"| 13
|style="background-color:#cfcfff"| 12
|style="background-color:#cfcfff"| 10
|style="background-color:#cfcfff"| 16
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Kimi Räikkönen
|style="background-color:#cfcfff"| 15†
|style="background-color:#CFCFFF"| 14
|style="background-color:#CFCFFF"| 10
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#CFCFFF"| 9
|style="background-color:#DFFFDF"| 8
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#cfcfff"| 10
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#cfcfff"| 12
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| F10
|rowspan="3"| 056 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| BAH
| AVS
| MAL
| KIT
| ŠPA
| MON
| TUR
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| BRA
| ABU
|
|
!style="background-color:#FFDF9F" rowspan="3"| 396
!style="background-color:#FFDF9F" rowspan="3"| 3.
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#DFFFDF"| 9
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|style="background-color:#cfcfff"| 15
|style="background-color:#cfcfff"| 11
|style="background-color:#cfcfff"| 15
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 8
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#cfcfff"| 15
|style="background-color:#DFFFDF"| 10
|
|
|-
|align="left"|  Fernando Alonso
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#cfcfff"| 13†
|style="background-color:#DFFFDF"| 4
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFFFDF"| 6
|style="background-color:#DFFFDF"| 8
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 8
|style="background-color:#cfcfff"| 14
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFFFBF"| 1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFfFbF"|  1
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFFFDF"| 7
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 150° Italia
|rowspan="3"| 056 2.4 V8
|rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| TUR
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| EU
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| KOR
|| IND
|| ABU
|| BRA
||
|
!rowspan="3" style="background-color:#FFDF9F"| 375
!rowspan="3" style="background-color:#FFDF9F"| 3.
|-
|align="left"|  Fernando Alonso
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFfFbF"|  1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|
|
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#cfcfff"| 11
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#dfffdf"| 8
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#dfffdf"| 9
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| F2012
|rowspan="3"| 056 2.4 V8
|rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| EU
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| KOR
|| IND
|| ABU
|| ZDA
|| BRA
|
!style="background-color:#DFDFDF" rowspan="3"| 400
!style="background-color:#DFDFDF" rowspan="3"| 2.
|-
|align="left"|  Fernando Alonso
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#FFfFbF"| 1
|style="background-color:#dfffdf"| 9
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#FFfFbF"| 1
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFfFbF"| 1
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#CFCFFF"| 15
|style="background-color:#CFCFFF"| 13
|style="background-color:#dfffdf"| 9
|style="background-color:#CFCFFF"| 15
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#dfffdf"| 10
|style="background-color:#CFCFFF"| 16
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#CFCFFF"| 12
|style="background-color:#dfffdf"| 9
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#dfffdf"| 8
|style="background-color:#DFDFDF"| 2
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#FFDF9F"| 3
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| F138
|rowspan="3"| 056 2.4 V8
|rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| KOR
|| JAP
|| IND
|| ABU
|| ZDA
|| BRA
|
|
!rowspan="3" style="background-color:#ffdf9f"| 354
!rowspan="3" style="background-color:#ffdf9f"| 3.
|-
|align="left"|  Fernando Alonso
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#FFfFbF"| 1
|style="background-color:#dfffdf"| 8
|style="background-color:#FFfFbF"| 1
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#cfcfff"| 11
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|
|
|-
|align="left"|  Felipe Massa
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#cfcfff"| 15
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#dfffdf"| 8
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#dfffdf"| 8
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#dfffdf"| 9
|style="background-color:#dfffdf"| 10
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#dfffdf"| 8
|style="background-color:#cfcfff"| 12
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| F14 T
|rowspan="3"| 059/3 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| KIT
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| AVT
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| RUS
|| ZDA
|| BRA
|| ABU
|
|
!rowspan="3"| 216
!rowspan="3"| 4.
|-
|align="left"|  Kimi Räikkönen
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#cfcfff"| 12
|style="background-color:#dfffdf"| 10
|style="background-color:#dfffdf"| 8
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#cfcfff"| 12
|style="background-color:#dfffdf"| 10
|style="background-color:#dfffdf"| 10
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#cfcfff"| 11
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#dfffdf"| 9
|style="background-color:#dfffdf"| 8
|style="background-color:#cfcfff"| 12
|style="background-color:#dfffdf"| 9
|style="background-color:#cfcfff"| 13
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#dfffdf"| 10
|
|
|-
|align="left"|  Fernando Alonso
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#dfffdf"| 9
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#dfffdf"| 5
|style="background-color:#dfdfdf"| 2
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#dfffdf"| 4
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#dfffdf"| 6
|style="background-color:#dfffdf"| 9
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| SF15-T
|rowspan="3"| 060 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|AVS
|MAL
|KIT
|BAH
|ŠPA
|MON
|KAN
|AVT
|VB
|MAD
|BEL
|ITA
|SIN
|JAP
|RUS
|ZDA
|MEH
|BRA
|ABU
|
|
!rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"| 428
!rowspan="3" style="background:#DFDFDF;"| 2.
|-
|align="left"|  Sebastian Vettel
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#cfcfff;"| 12†
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 4
|
|
|-
|align="left"|  Kimi Räikkönen
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| SF16-H
|rowspan="3"| 061 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|AVS
|BAH
|KIT
|RUS
|ŠPA
|MON
|KAN
|EU
|AVT
|VB
|MAD
|NEM
|BEL
|ITA
|SIN
|MAL
|JAP
|ZDA
|MEH
|BRA
|ABU
!rowspan="3" style="background:#ffdf9f;"| 398
!rowspan="3" style="background:#ffdf9f;"| 3.
|-
|align="left"|  Sebastian Vettel
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#FFFFFF;"| DNS
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|-
|align="left"|  Kimi Räikkönen
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| SF70H
|rowspan="3"| 062 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| KIT
| BAH
| RUS
| ŠPA
| MON
| KAN
| AZE
| AVT
| VB
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| MAL
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
|
!rowspan="3" style="background-color:#dfdfdf"|522
!rowspan="3" style="background-color:#dfdfdf"|2.
|-
|align="left"| Sebastian Vettel
|style="background:#ffffbf"|1
|style="background:#dfdfdf"|2
|style="background:#ffffbf"|1
|style="background:#dfdfdf"|2
|style="background:#dfdfdf"|2
|style="background:#ffffbf"|1
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#dfdfdf"|2
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#ffffbf"|1
|style="background:#dfdfdf"|2
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfdfdf"|2
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#ffffbf"|1
|style="background:#ffdf9f"|3
|
|-
|align="left"| Kimi Räikkönen
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfdfdf"|2
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#cfcfff"|14†
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#dfdfdf"|2
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#FFFFFF"| DNS
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#dfffdf"|4
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| SF71H
|rowspan="3"| 062 EVO 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
!rowspan="3" style="background-color:#dfdfdf"| 571
!rowspan="3" style="background-color:#dfdfdf"| 2.
|-
|align="left"|  Sebastian Vettel
|style="background:#ffffbf"| 1
|style="background:#ffffbf"| 1
|style="background:#dfffdf"| 8
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#dfdfdf"| 2
|style="background:#ffffbf"| 1
|style="background:#dfffdf"| 5
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#ffffbf"| 1
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#dfdfdf"| 2
|style="background:#ffffbf"| 1
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#dfffdf"| 6
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#dfdfdf"| 2
|style="background:#dfffdf"| 6
|style="background:#dfdfdf"| 2
|-
|align="left"|  Kimi Räikkönen
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#dfdfdf"| 2
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#dfffdf"| 6
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#dfdfdf"| 2
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#dfdfdf"| 2
|style="background:#dfffdf"| 5
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#dfffdf"| 5
|style="background:#ffffbf"| 1
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#efcfff"| Ret
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| SF90
|rowspan="3"| 064 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| MEH
| ZDA
| BRA
| ABU
!rowspan="3" style="background-color:#dfdfdf"| 504
!rowspan="3" style="background-color:#dfdfdf"| 2.
|-
|align="left"| Sebastian Vettel
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#dfffdf"| 5
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#dfdfdf"| 2
|style="background:#dfdfdf"| 
|style="background:#dfffdf"| 
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#cfcfff"| 16
|style="background:#dfdfdf"| 2
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#dfffdf"| 
|style="background:#cfcfff"| 13
|style="background:#ffffbf"| 1
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#dfdfdf"| 
|style="background:#dfdfdf"| 2
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#cfcfff"| 17
|style="background:#dfffdf"| 5
|-
|align="left"| Charles Leclerc
|style="background:#dfffdf"| 5
|style="background:#ffdf9f"| 
|style="background:#dfffdf"| 5
|style="background:#dfffdf"| 
|style="background:#dfffdf"| 5
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#dfdfdf"| 
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#ffffbf"| 
|style="background:#ffffbf"| 
|style="background:#dfdfdf"| 
|style="background:#ffdf9f"| 
|style="background:#dfffdf"| 6
|style="background:#dfffdf"| 
|style="background:#dfffdf"| 
|style="background:#cfcfff"| 18
|style="background:#ffdf9f"| 3
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| SF1000
|rowspan="3"| 065 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVT
| ŠTA
| MAD
| VB
| 70A
| ŠPA
| BEL
| ITA
| TOS
| RUS
| EIF
| POR
| EMI
| TUR
| BAH
| SAH
| ABU
|
|
|
|
!rowspan="3" | 131
!rowspan="3" | 6.
|-
|align="left"| Sebastian Vettel
|bgcolor="#dfffdf"|10
|bgcoloR="#efcfff"|Ret
|bgcolor="#dfffdf"|6
|bgcolor="#dfffdf"|10
|bgcolor="#cfcfff"|12
|bgcolor="#dfffdf"|7
|bgcolor="#cfcfff"|13
|bgcolor="#efcfff"|Ret
|bgcolor="#dfffdf"|10
|bgcolor="#cfcfff"|13
|bgcolor="#cfcfff"|11
|bgcolor="#dfffdf"|10
|bgcolor="#cfcfff"|12
|bgcolor="#ffdf9f"|3
|bgcolor="#cfcfff"|13
|bgcolor="#cfcfff"|12
|bgcolor="#cfcfff"|14
|
|
|
|
|-
|align="left"| Charles Leclerc
|bgcolor="#dfdfdf"|2
|bgcolor="#efcfff"|Ret
|bgcolor="#cfcfff"|11
|bgcolor="#ffdf9f"|3
|bgcolor="#dfffdf"|4
|bgcolor="#efcfff"|Ret
|bgcolor="#cfcfff"|14
|bgcolor="#efcfff"|Ret
|bgcolor="#dfffdf"|8
|bgcolor="#dfffdf"|6
|bgcolor="#dfffdf"|7
|bgcolor="#dfffdf"|4
|bgcolor="#dfffdf"|5
|bgcolor="#dfffdf"|4
|bgcolor="#dfffdf"|10
|bgcolor="#efcfff"|Ret
|bgcolor="#cfcfff"|13
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| SF21
|rowspan="3"| 065/6 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| BAH
| EMI
| POR
| ŠPA
| MON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3" | 232.5
!rowspan="3" | 4.
|-
|align="left"| Charles Leclerc
|bgcolor="#dfffdf"|6
|bgcolor="#dfffdf"|4
|bgcolor="#dfffdf"|6
|bgcolor="#dfffdf"|4
|bgcolor="#ffffff"|DNS
|bgcolor="#dfffdf"|4
|bgcolor="#cfcfff"|16
|bgcolor="#dfffdf"|7
|bgcolor="#dfffdf"|8
|bgcolor="#cfcfff"|4
|bgcolor="#dfdfdf"|2
|bgcolor="#efcfff"|Ret
|bgcolor="#dfffdf"|8
|bgcolor="#dfffdf"|5
|bgcolor="#cfcfff"|6
|bgcolor="#dfffdf"|4
|bgcolor="#cfcfff"|15
|bgcolor="#dfffdf"|4
|
|
|
|-
|align="left"| Carlos Sainz Jr.
|bgcolor="#dfffdf"|8
|bgcolor="#dfffdf"|5
|bgcolor="#cfcfff"|11
|bgcolor="#dfffdf"|7
|bgcolor="#dfdfdf"|2
|bgcolor="#dfffdf"|8
|bgcolor="#cfcfff"|11
|bgcolor="#dfffdf"|6
|bgcolor="#dfffdf"|5
|bgcolor="#cfcfff"|11
|bgcolor="#dfffdf"|6
|bgcolor="#ffdf9f"|3
|bgcolor="#dfffdf"|10
|bgcolor="#dfffdf"|7
|bgcolor="#cfcfff"|7
|bgcolor="#dfffdf"|6
|bgcolor="#ffdf9f"|3
|bgcolor="#dfffdf"|8
|
|
|
|}

Opombe

Ferrari
Ferrari